Нагоричано () се може односити на:
 Старо Нагоричано
 Младо Нагоричано